Pestalozzi-Oberschule ist der Name folgender Schulen:

 Pestalozzi-Oberschule (Limbach-Oberfrohna)
 Pestalozzi-Oberschule (Meißen)
 Pestalozzi-Oberschule (Neusalza-Spremberg), vgl. Liste der Kulturdenkmale in Neusalza-Spremberg #08962629
 Pestalozzi-Oberschule (Oberlungwitz)
 Pestalozzi-Oberschule (Oderwitz)
 Pestalozzi-Oberschule (Wurzen)

Siehe auch
 Pestalozzischule
 Heinrich-Pestalozzi-Oberschule